Тип 5 может относиться к:

Военная техника 
 Тип 5 «Ке-Хо» — японский лёгкий танк;
 Тип 5 «Чи-Ри» японский средний танк;
 Тип 5 «То-Ку» японский плавающий танк;
 Тип 5 «Хо-Ру» — японский лёгкий истребитель танков;
 Тип 5 «Хо-Ри» — японский истребитель танков;
 Тип 5 «Хо-То» — японская САУ;
 Тип 5 — японская 30-мм авиационная пушка;
 Тип 5 — японская 40-мм автоматическая морская зенитная пушка;
 Тип 5 — японское 45-мм безоткатное орудие
 Тип 5 — 75-мм пушка японского танка Чи-То;
 Тип 5 — японская 150-мм зенитная пушка;
  — распространённое название японской самозарядной винтовки Тип 4;
 Kawasaki Ki-100 — японский армейский истребитель, обозначавшийся как «Тип 5»

Автомобили 
 Peugeot Type 5 — французский автомобиль компании Peugeot;
 Bugatti Type 5 — итальянский ранний автомобиль  производства компании De Dietrich-Bugatti;
 Fiat Tipo 5 — итальянский легковой автомобиль, выпускавшийся в 1910—1916 гг.
 Marguerite Type BO 5 — французский спортивный автомобиль компании Société A. Marguerite.

Железнодорожная техника 
 ELNA 5 — обозначение серии немецких танк-паровозов, выпускавшихся в 1924—1943 годах;
Тип 5 — дизельные локомотивы British Railways мощностью от 3000 л.с.

Биология и биохимия 
 Фосфодиэстераза-5 — фермент;
 Ингибитор PDE5;
 Гипер–IgM синдром тип 5 — наследственное заболевание.

Прочее 
 Тип 5 — один из PostScript-шрифтов.